Balders død kan henvise til
 Balders død – en myte fra den nordiske mytologi
 Balders død (syngespil) – et syngespil af Johannes Ewald
 Dauði Baldrs – et album af den norske gruppe Burzum
 Balders død (maleri) – et maleri af C.W. Eckersberg